

Glavni događaji 

 perzijski kralj Teisp od Anšana osvaja grad Anšan.

Svjetska politika